Regolo (Regulus) – stella della costellazione del Leone
 Regulus – genere di uccelli della famiglia Regulidae
 RGM-6 Regulus – missile 
 Regulus – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco - The Lost Canvas - Il mito di Ade
 Regulus – personaggio dei videogiochi di Bomberman
 Regulus – cavallo da corsa
Regulus Arcturus Black – personaggio minore di Harry Potter